Jean-Marie Gourio, auteur et un scénariste français, né en 1956
 Chrysostome Gourio, auteur de romans policiers français né en 1970

Homonymie de patronyme